A USS Ohio nevet néhány amerikai hajó viselte: 

 USS Ohio (1812)
 USS Ohio (1820)
 USS Ohio (BB-12)
 USS Ohio (SSGN-726)